23-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 22—23 июня 2002 года на стадионе «Парк де Спорт» в Анси (Франция). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в словацкой Банска-Бистрице и испанской Севилье состоялись соревнования в Первой лиге, в эстонском Таллине и югославском Белграде — во Второй лиге.

На турнире проходил отбор на Кубок мира 2002 года в Мадриде. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, Великобритания и Германия у мужчин и Россия и Германия у женщин.

С 2002 года в программу соревнований был включён женский бег на 3000 метров с препятствиями. Таким образом, количество мужских и женских дисциплин Кубка сравнялось.

В женском прыжке в длину россиянка Татьяна Котова показала 12-й результат в мировой истории и лучший с 1992 года — 7,42 м. Ближайшая конкурентка проиграла ей 77 сантиметров.

Юлия Печёнкина пробежала 400 метров с барьерами за 53,38, что стало новым рекордом соревнований. Ещё один лучший результат на Кубках Европы показала Светлана Феофанова в прыжке с шестом, 4,70 м.

Итальянец Фабрицио Мори седьмой год подряд попал в тройку сильнейших в беге на 400 метров с барьерами. Он выиграл с результатом 48,41, эта победа стала для него пятой в истории турнира. Свою шестую победу одержал британец Джонатан Эдвардс в тройном прыжке.

Суперлига

Командное первенство 
Российские женщины в шестой раз подряд выиграли Кубок Европы, в свою очередь команда Германии в пятый раз за последние шесть лет стала второй, а француженки пятый год подряд финишировали третьими.

Победу среди мужчин одержала сборная Великобритании, но спустя четыре года после окончания соревнований выбыла из призовой тройки. Причиной стало решение ИААФ о дисквалификации Дуэйна Чемберса за употребление допинга. Все результаты британского спринтера с 1 января 2002 года по 1 августа 2003 года были аннулированы. Таким образом, его сборная потеряла очки за победы в беге на 100 метров и в эстафете 4×100 метров, а победа в Кубке Европы перешла к Германии.

Украина и Финляндия у мужчин и Польша и Украина у женщин выбыли в Первую лигу.

 Женская сборная Италии сохранила место в Суперлиге на правах хозяев следующего Кубка Европы.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

 26 июня 2006 года ИААФ сообщила об аннулировании результатов британского спринтера Дуэйна Чемберса в связи с применением допинга. Недействительным было признано его выступление на Кубке Европы — 2002: первое место в беге на 100 метров с результатом 10,04, а также первое место сборной Великобритании (Крис Ламберт, Марлон Девониш, Кристиан Малкольм, Дуэйн Чемберс) в эстафете 4×100 метров с результатом 38,65.

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 22—23 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в словацкой Банска-Бистрице, группы B — в испанской Севилье. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Греция и Испания как у мужчин, так и у женщин. Вылетели во Вторую лигу Румыния, Литва, Швейцария и Австрия у мужчин и Норвегия, Турция, Швейцария и Латвия у женщин.

Группа A (Банска-Бистрица)

Группа B (Севилья)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 22—23 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в эстонском Таллине, группы B — в югославском Белграде. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Белоруссия, Эстония, Болгария и Израиль у мужчин и Ирландия, Литва, Бельгия и Югославия у женщин.

Группа A (Таллин)

Группа B (Белград)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2002 года
Спорт во Франции в 2002 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Анси